De Batau; een voormalig kasteel in de huidige gemeente Nieuwegein
Batau-Noord; een wijk in Nieuwegein, in de Nederlandse provincie Utrecht
Batau-Zuid; een wijk in Nieuwegein, in de Nederlandse provincie Utrecht